Nettl ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Nettl (1930–2020), US-amerikanischer Musikethnologe
 Paul Nettl (1889–1972), tschechoslowakisch-amerikanischer Musikwissenschaftler